Giacobini ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Giacobini (1926–2015), italienischer Schauspieler
 Gino Giacobini (1878–1962), san-marinesischer Politiker
 Michel Giacobini (1873–1938), französischer Astronom

Giacobini steht für:
 (1756) Giacobini, ein Asteroid
 21P/Giacobini-Zinner, ein periodischer Komet
 205P/Giacobini, ein periodischer Komet